Apiacaense – abitanti di Apiacá (città)
Apiacaense – abitanti di Apiacás